Риск — многозначное слово.

 Риск — возможная опасность какого-либо неблагоприятного исхода.
 Риск — в теории принятия решений, математическое ожидание функции потерь при принятии решения.

Фамилия 
 Риск, Алисон (род. 1990) — американская теннисистка; победительница одного турнира WTA в одиночном разряде.
  (род. 1976) — бывший игрок в бейсбол.

Фильмы, игры 
 «Риск» — фильм, 1970 года (СССР).
 «Риск» — фильм, 1987 года (СССР).
 «Риск» (Risk) — фильм, 1994 года (США).
 «Риск» — фильм, 2009 года (США).
 «Риск» — документальный фильм про Ассанжа, 2017 года (США, Германия).
 «Риск» — тактическая стратегическая настольная игра.

См. также 
 Управление рисками — процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией.
 Риск кастодиана — риск утери ценных бумаг, переданных на хранение кастодиану.
 Процентный риск — вероятность уменьшения нормы прибыли при изменении процентной ставки (ставки дисконтирования).
 Экологический риск — вероятность возникновения отрицательных изменений в окружающей природной среде, или отдалённых неблагоприятных последствий этих изменений, возникающих вследствие отрицательного воздействия на окружающую среду.
 Риск без контракта — фильм-детектив, Россия, 1992 год. Режиссёр — Игорь Муругов.
 Опасность (значения)
 Хазард
 Шанс